1000 ou 1 000 peut désigner :

Mathématiques 
1 000 est un entier naturel de quatre chiffres.

Calendrier et évènements 
1000 est un millésime désignant une année civile ou année de calendrier.

L'an mille ou an mil en ancien français désigne l'an 1000 de l'ère commune.

Ce millésime 1000 est marqué par des évènements répertoriés dans la :catégorie:1000.

Divers 
 1000 bornes, jeu de société français utilisant des cartes spéciales sur le thème de la course automobile.
 Rallye des 1000 Miles, rallye automobile italien.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de nombre